Graça Aranha, escritor brasileiro
Graça Aranha (Maranhão), município
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, ligado à Marinha do Brasil
NF Almirante Graça Aranha (H-34), navio da Marinha do Brasil

Desambiguação